Итер-пиша () — царь Исина приблизительно в 1834—1831 годах до н. э.

Биография

Правление 
В источниках не указано, сыном кого был Итер-пиша. Он известен только из царских списков, и ничего невозможно сказать о периоде его правления.

Видимо, Итер-пиша вёл войну с вождём аморейского племени ямутбала Кудурмабугом, который к этому времени подчинил своей власти царства Ларсу и Казаллу. В ходе этой войны священный город Ниппур несколько раз переходил из рук в руки. В захваченной Ларсе Кудурмабуг поставил царём своего сына Варад-Сина (1835—1823 годы до н. э.).

Несколько названий лет правления Итер-пишы известны из современных ему правовых и административных текстов, но они не несут никакой полезной информации о политической обстановке того времени. Два его года названы в честь изготовления медных lilieš для храма Инанны в городе Забалам и храма Уту, где эти lilieš являются, видимо, литаврами, используемыми в храмовых обрядах.

Однако самую большую известность Итер-пише принесло письмо от некоего Наби-Энлиля, которое представляет собой прошение царю от человека, оказавшегося в трудном положении. Это письмо, необычное по своей оригинальности и поэтичности, уже в древности пользовалось как образец для копирования в школе писцов в Ниппуре на протяжении ста лет, вплоть до правления вавилонского царя Самсу-илуны. Сохранилось семь фрагментов копий этого письма, найденных археологами при раскопках Ниппура.

Согласно Царскому списку, Итер-пиша правил 4 года, а Списку царей Ура и Исина — 3 года.

Список датировочных формул Итер-пиша

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список датировочных формул Итер-пиши
 Ниппурский царский список

Цари Исина
Правители Азии XIX века до н. э.